Star Wars: Battlefront puede referirse a:

Cualquiera de los videojuegos de saga Star Wars:Battlefront.

La primera entrega de dicha serie, estrenada en 2004.

La quinta entrega de la serie, estrenada en 2015.